CTPS est un sigle qui peut signifier :

 Comité technique permanent de la sélection, un organisme public français qui permet la concertation entre l'État français et les groupes professionnels concernés par les semences et les plants ;
 Conseil technique de la prévention spécialisée, un organisme public français du domaine de la protection de l'enfance ;
 conseiller technique et pédagogique supérieur, un corps de fonctionnaires d'État de catégorie A+ des ministères chargés de la jeunesse et des sports ;
 C'est toujours pas sorcier, une émission de vulgarisation scientifique française ;
 Club de tir police stéphanois, un club de tir de Saint-Étienne.